DSA kan avse: 

 Dynamic Stability Assistant, ett antisladdsystem för fordon
 Digital Signature Algorithm, en kryptografisk algoritm, jämför RSA
 Klimatkod i Köppens system
 Departementsserie Arbetsmarknadsdepartementet (Ds A)
 Democratic Socialists of America